Червоноарме́йский райо́н — бывшие административные единицы Украинской ССР и Украины:

 Червоноармейский район — район Житомирской области, образованный в 1935 году и переименованный в 2016 году в Пулинский район.
 Червоноармейский район — район Запорожской области, образованный в 1939 году и переименованный в 1966 году в Вольнянский район.
 Червоноармейский район — район Ровненской области, образованный в 1939 году и переименованный в 1993 году в Радивиловский район.

См. также 
 Красноармейский район